Az 1947-es Tour de France volt a 34. francia körverseny. 1947. június 25-e és július 20-a között rendezték. Nyolc év kihagyás után rendezték meg a következő francia körversenyt. A megszűnt L'Auto újság helyett, 1946-ban Jacques Goddet létrehozta a l'Equipe napilapot amely átvette a Tour de France szervezési munkáit.

A világháború alatt 1942-ben szerveztek a megszállt Franciaországban egy 5 szakaszból álló versenyt, 1650 kilométeres távon, ezt François Neuville nyerte. 1943-ban kilenc egynapos szakaszt rendeztek meg körülbelül tízezer résztvevővel. 1946-ban a l'Equipe és a Libéré lapok szervezésében egy Monaco-Párizs versenyt, amelyet Apo Lazarides nyert meg.

Hat ország versenyzői indultak, Franciaország, Olaszország és Belgium teljes amíg Svájc, Luxemburg és Hollandia vegyes csapatokkal vett részt, először versenyzett a Turon egy algériai és egy lengyel is. Öt francia területi csapatot is indítottak. Az 1939-ben második René Vietto a második szakasz után az élre állt, a hetediknél már nyolc perc előnye volt. Aldo Ronconi a hegyekben ledolgozta hátrányát de Vietto újra az élre került. A tizenötödik szakaszon Jean Robic nyert és feljött az ötödik helyre. Az egyéni időfutam után Pierre Brambilla került előre és már biztosnak tűnt győzelme, az utolsó szakaszon egy csoporttal Robic megszökött és ledolgozva 3 perces hátrányát, 13 perces előnyt szerzett.

A verseny összdíjazása 4 millió 580 ezer frank volt, az első hely 500 000 frankot ért Jean Robicnak.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 

Tour
Tour de France